Corso Vittorio Emanuele II all'Aquila
Corso Vittorio Emanuele II a Bari
Corso Vittorio Emanuele a Caltanissetta
Corso Vittorio Emanuele II a Milano
Corso Vittorio Emanuele a Napoli
Corso Vittorio Emanuele a Nocera Inferiore in provincia di Salerno
Corso Vittorio Emanuele III a Reggio Calabria
Corso Vittorio Emanuele II a Roma
Corso Vittorio Emanuele a Salerno
Corso Vittorio Emanuele II a Torino

Pagine correlate 

Via Vittorio Emanuele
Piazza Vittorio Emanuele II